Ewa Mańkowska (ujednoznacznienie)
 Klementyna Mańkowska – polska arystokratka, działaczka ruchu oporu podczas II wojny światowej
 Małgorzata Sobańska-Mańkowska – polska lekkoatletka
 Wanda Mańkowska – działaczka społeczna i samorządowa